Chorlito dorado puede hacer referencia a las siguientes especies de aves:
Pluvialis dominica, especie también conocida como chorlito dorado chico;
Pluvialis apricaria, también conocida como chorlito dorado común; o al
chorlito dorado asiático, cuyo nombre científico es Pluvialis fulva.